Sansonetti ist der Familienname folgender Personen:
 Étienne Sansonetti (1935–2018), französischer Fußballspieler
 Philippe J. Sansonetti (* 1949), französischer Mikrobiologe
 Remo Sansonetti (* 1946), australischer Radrennfahrer
 Federico Sansonetti (* 1986), uruguayischer Tennisspieler